Drux ist der Familienname folgender Personen:

 Maurizius Staerkle Drux (* 1988), Schweizer Dokumentarfilmer und Tongestalter
 Michaela Maria Drux (* 1959), deutsche Kabarettistin, Cartoonistin und Künstlerin
 Paul Drux (* 1995), deutscher Handballspieler
 Rudolf Drux (* 1948), deutscher Germanist